Энри́ке Анто́нио Ла́нге де Силве́риу э Берно́льди ( , 19 октября 1978, Куритиба) — бразильский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Начал заниматься картингом в 1988 году, в последующие несколько лет выиграл два титула чемпиона Бразилии по картингу. В 1996 году стал чемпионом Европы в Формуле-Рено. На следующий год перешёл в британскую Формулу-3, где в 1998 году выиграл вице-чемпионский титул. Позже выступал в Формуле-3000, параллельно работая тест-пилотом в команде Формулы-1 Sauber. В — годах выступал в чемпионате мира Формулы-1 за команду Arrows, очков не набрал. Позже выступал в Мировой серии Nissan и бразильском чемпионате кузовных автомобилей. В 2008 году выступал в гонках Индикар.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
! 
! Arrows
! Arrows A22
! Asiatech
! 

|-
! 
! Arrows
! Arrows A23
! Cosworth
! 

|}

Ссылки 
 Результаты выступлений 
 
 Результаты в Индикаре 

Родившиеся 19 октября
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся в Куритибе
Автогонщики Бразилии
Пилоты Формулы-1 из Бразилии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Arrows
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Гонщики Superleague Formula
Пилоты Инди-500 из Бразилии
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты FIA WEC